Архентинита, уменьшительное от Argentina – Серебряная, серебристая, буквально – маленькая Архентина, собственное имя – Энкарнасьон Лопес Хульвес (, 1895, по другим данным – 3 марта 1898 года, Буэнос-Айрес – 24 сентября 1945 года, Нью-Йорк) – испанская танцовщица и хореограф фламенко.

Биография 

Дочь испанских эмигрантов в Аргентине, в 1901 году вместе с семьей вернулась в Испанию. В восемь лет выступила в театре Сан-Себастьяна. Получила прозвище Архентинита (в отличие от Архентины — Антонии Мерсе). Проехала по Испании, выступала в различных театрах Мадрида. В своем стиле объединяла элементы фламенко, танго и болеро. Гастролировала в Барселоне, Португалии, Америке, затем снова вернулась в Мадрид. Сблизилась с представителями Поколения 27 года — Лоркой, Альберти, тореадором Игнасьо Санчесом Мехиасом (исп.), подругой которого стала. С установлением Республики создала собственную труппу, подготовила такие постановки, как «Улицы Кадиса», «Кафе Божьи Коровки», «Колдунья-любовь» и др., показала их в городах Испании и в Париже, а позднее в Америке. Записала диск народных песен в обработке и с фортепианным аккомпанементом Лорки. Пережила в 1934 году гибель Санчеса Мехиаса (на его смерть Лорка откликнулся стихотворным «Плачем»).

С началом Гражданской войны уехала в Марокко, затем была в Париже, Лондоне, Нидерландах, Бельгии. В 1938—1940 годах была приглашена в труппу «Русский балет Монте-Карло». В конце концов обосновалась в США. В 1943 году показала в Метрополитен-опера свою постановку «Кафе Божьи Коровки» на тексты Лорки в декорациях Сальвадора Дали. 28 мая 1945 года дала там же последнее представление — «Испанское каприччо» Мануэля де Фальи. Через несколько месяцев умерла в городской больнице.

Танцовщицей и хореографом была и её младшая сестра Пилар Лопес Хульвес (исп., 1912—2008), с которой Архентинита несколько раз выступала.

Признание 
Медаль Альфонсо X Мудрого, Орден Изабеллы Католической. В здании Метрополитен-Опера установлена табличка памяти выдающейся исполнительницы.

Литература 
 Murga Castro I. Escenografía de la danza en la Edad de Plata, 1916-1936. Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009
 Género y Exilio Teatral Republicano. Amsterdam: Editions Rodopi, 2014

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии Мир фламенко,
 В Архиве истории танца
 На сайте IMDB

Танцовщицы Испании
Хореографы Испании
Танцоры фламенко
Артисты, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в Испанию из Аргентины
Похороненные на мадридском кладбище Святого Исидора